Sore, commune du département des Landes.
 Sore (botanique), amas de sporanges chez les fougères.